Machiloides är ett släkte av insekter. Machiloides ingår i familjen Meinertellidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Hoppborstsvansar
Machiloides